ISO 3166-2:CH — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Швейцарии. Стандарт охватывает 26 кантонов Швейцарии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Швейцарии — CH и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия кантона. Геокоды кантонов Швейцарии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CH, присвоенного Швейцарии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Швейцарии 
Геокоды 26 кантонов административно-территориального деления Швейцарии.

Геокоды пограничных Швейцарии государств 
 Германия ISO 3166-2:DE (на севере),
 Италия — ISO 3166-2:IT (на юге),
 Франция — ISO 3166-2:FR (на западе),
 Австрия — ISO 3166-2:AT (на востоке),
 Лихтенштейн — ISO 3166-2:LI (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Швейцарии

Ссылки 
 Геокоды Швейцарии 

2:CH